Зикмунд () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Зикмунд, Зденек Альбертович (1916—1950) — советский теннисист и хоккеист.
 Зикмунд, Мирослав (1919—2021) — чешский путешественник, журналист и писатель.